Джо́эл Чукву́ма О́би (; 22 мая 1991, Лагос, Нигерия) — нигерийский футболист, полузащитник клуба «Салернитана». Выступал за сборную Нигерии.

Клубная карьера 
Первые шаги в футболе делал в родном Лагосе, в молодёжном составе клуба «Непа Лагос». В 2005 году в возрасте 14 лет Чуквума был замечен селекционерами миланского «Интернационале», в результате чего оказался в его футбольной академии. Начиная с 2010 года воспитанник молодёжной академии «Интера» тренируется с основным составом миланского клуба. Впервые был заявлен за основной состав на выездной матч, состоявшийся 25 сентября 2010 года, против «Ромы», но на поле так и не появился. Дебют нигерийского полузащитника итальянского клуба состоялся четырьмя днями позже 29 сентября 2010 года в рамках Лиги чемпионов в домашнем матче против немецкого «Вердера». Оби Чуквума, выйдя на замену, провёл на поле 12 минут. Первая игра в чемпионате Чуквума Оби состоялась 17 октября 2010 года в матче 7 тура, в котором «Интер» играл на выезде против «Кальяри». В этом матче Оби Чуквума 66-й минуте вышел на замену вместо Коутиньо.

Карьера в сборной 
Джоэл дебютировал в сборной Нигерии 9 февраля 2011 года в товарищеском матче против Сьерра-Леоне в Лагосе. Позже за «орлов» участвовал в 11 играх подряд, вплоть до получения травмы в конце 2012 года. Был включен в предварительный состав сборной на ЧМ-2014 в Бразилии.

Достижения 
 Обладатель Кубка Италии (1): 2010/11
 Обладатель Суперкубка Италии (1) 2010

Клубная статистика

Статистика выступлений за сборную 
По состоянию на 22 июня 2018 года

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Аланьяспор»
Игроки ФК «Салернитана»